Chandra odkazuje na:

 Chandra (jméno) – jméno původně ze sanskrtu
 Rentgenová observatoř Chandra – rentgenový dalekohled na oběžné dráze kolem Země
 1958 Chandra – planetka
 splín, též chandra – označení pro zádumčivost, melancholii až depresivní náladu, nebo také světabol či trudnomyslnost
 Subrahmanyan Chandrasekhar – indicko-americký fyzik, nositel Nobelovy ceny.

Reference